Паоло Този (; 2 апреля 1826, Чезена, Италия — 3 июня 1906, , Британская Индия) — католический прелат, ординарий апостольского викариата Пенджаба, член монашеского ордена капуцинов.

Биография 
Паоло Този родился 2 апреля 1826 года во Чезене, Италия. Вступил во францисканский монастырь капуцинов.

3 марта 1868 года Римский папа Пий IX назначил Паоло Този титулярным епископом Родиаполя и апостольским викарием апостольского викариата Патны (упразднён 1 сентября 1886 года). 28 июня 1868 года Паоло Този был рукоположён в епископа.

27 сентября 1880 года Римский папа Лев XIII назначил Паоло Този апостольским викарием апостольского викариата Пенджаба. 1 сентября 1886 года Римский папа Лев XIII издал буллу Humanae salutis, которой преобразовал апостольский викариат Пенджаба в епархию Лахора и Паоло Този стал ординарием этой епархии.

В 1870 году Паоло Този участвовал в I Ватиканском соборе.

В 1886 году ушёл в отставку.

Умер 3 июня 1906 года в Лахоре.

Примечания

Источник 
 Annuario Pontificio, Ватикан, 1885
 Hierarchia Catholica Medii et Recentioris Aevi, Volume 8, стр. 81, 330, 482

Ссылки 
 Информация

Католические епископы Пакистана
Капуцины